Hammer Kirche steht für:

 Dreifaltigkeitskirche (Hamburg-Hamm)
 U-Bahnhof Hammer Kirche